Оле́г Евге́ньевич Ме́ньшиков (род. 8 ноября 1960 года, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист Российской Федерации (2003). Лауреат трёх Государственных премий РФ (1995, 1997, 1999).

Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с 2012 года, директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (2012—2021).

Биография 
Родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области в семье военного инженера Евгения Яковлевича Меньшикова (8.1.1934—9.7.2020) и врача-невропатолога Елены Иннокентьевны Меньшиковой (25 мая 1933—28 мая 2019).

После окончания общеобразовательной и музыкальной школ (1977) поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, на курс Владимира Монахова.

Дебют в кино состоялся в 1980 году в картине Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь». Затем последовали фильмы «Родня» Никиты Михалкова и «Полёты во сне и наяву» Романа Балаяна, где Олег Меньшиков обратил на себя внимание даже в эпизодических ролях.

Во время учёбы на последнем курсе Театрального училища был приглашён Михаилом Козаковым на роль Костика в картине «Покровские ворота». На экраны этот телефильм вышел в 1982 году, и именно эта роль принесла актёру популярность и любовь зрителей.

После роли Костика последовал ряд разноплановых ролей, в том числе в фильмах «Капитан Фракасс» (1984), «Володя большой, Володя маленький» (1985), «Мой любимый клоун» (1986), «Моонзунд» (1987). Роль в последнем фильме принесла актёру Серебряную медаль имени А. П. Довженко.

После окончания театрального училища в  году поступил в Малый театр. Через год был призван в Советскую армию и проходил службу в Центральном академическом театре Советской армии. Одна из самых ярких ролей, сыгранных им в этом театре, — это роль Ганечки в спектакле по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот».

В  году Меньшиков перешёл в труппу театра имени Ермоловой, где проработал до  года. Наиболее заметными ролями здесь стали роли в спектаклях «Спортивные сцены 1981 года» и «Второй год свободы» (реж. Валерий Фокин).

За роль римского императора Калигулы в одноимённом спектакле Петра Фоменко, поставленном в 1990 году, получил премию и диплом Фестиваля «Московские сезоны».

Став свободным актёром, в 1991 году сыграл роль Сергея Есенина в спектакле «Когда она танцевала» Лондонского театра «Глобус» с Ванессой Редгрейв в роли Айседоры Дункан. В 1992 году был удостоен за эту роль премии Лоренса Оливье Британской Академии искусств. Затем там же актёр участвовал в спектакле по Н. В. Гоголю «Игроки» в роли Ихарева.

Следующей театральной ролью, также имевшей большой успех, стала роль великого русского танцовщика Вацлава Нижинского в спектакле «N» («Нижинский») (1993 год, антреприза «Богис»), где он также выступил и в качестве режиссёра. А годом позже он снова сыграл Есенина в спектакле «Когда она танцевала», но уже в постановке парижского театра Комеди Франсез на Елисейских полях.

Продолжая сниматься в кино и сыграв главную роль в фильме Александра Хвана «Дюба-дюба» (1992), Олег Меньшиков в 1994 году снялся в фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем». Роль в фильме-лауреате американской премии «Оскар» (1994) стала одной из самый ярких в творческой биографии актёра и принесла ему несколько премий.

Следующая роль — в фильме режиссёра Сергея Бодрова-старшего «Кавказский пленник» (1996) — была также отмечена наградами.

В 1998 году вновь снялся у Никиты Михалкова в фильме «Сибирский цирюльник», за работу в котором удостоился Государственной премии России.

В 1995 году организовал антрепризу «Театральное товарищество 814», где в качестве постановщика и актёра создал спектакли «Горе от ума» (1995), «Кухня» (2000, по заказу Товарищества пьесу написал Максим Курочкин), «Игроки» (2001) и сыграл главную роль в спектакле Кирилла Серебренникова «Демон» (2003).

В 2001 году учредил премию для российских театральных критиков — «Лучший критик сезона» имени А. Кугеля, в жюри которой входят актёры и режиссёры Москвы, Петербурга, Воронежа.

Входил в постоянный состав независимого жюри премии в области литературы и искусства «Триумф».

В 2005 году состоялась свадьба с актрисой Анастасией Черновой. В начале этого же года выступил ведущим Новогоднего шоу — «Первая ночь с Олегом Меньшиковым».

В начале 2008 года поставил свой первый моноспектакль «1900» на сцене Театра имени Моссовета в рамках фестиваля «Черешневый лес». На этом же фестивале в 2011 году прошла презентация духового оркестра Олега Меньшикова (главный дирижёр — Денис Виноградов).

4 апреля 2012 года назначен художественным руководителем драматического Театра имени Ермоловой. В том же году появился в образе хоккейного тренера Анатолия Тарасова в фильме «Легенда № 17».

Исполнил роль полковника (во втором фильме — генерала) Валентина Лебедева, отца главной героини, в фантастических фильмах Фёдора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение».

Также снялся в фильмах «Гоголь. Начало», «Гоголь. Страшная месть» и в телесериале «Гоголь» в образе следователя Якова Петровича Гуро.

18 апреля 2018 года открыл собственный канал на YouTube, где стал выпускать шоу «ОМ» в формате интервью один-на-один. Однако в течение года вышло всего несколько выпусков, героями которых были Данила Козловский, Михаил Ефремов, Алла Пугачёва, Слава Полунин, Фёдор Конюхов и Виктор Сухоруков. 15 апреля 2019 года, в день 70-летия Аллы Пугачёвой, на «Первом канале» после программы «Время» было показано её интервью Олегу Меньшикову. В практике канала это был первый случай, когда в эфир вышла полная версия проекта, созданного для Интернета.

В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры г. Москвы Сергея Собянина.

С 2018 года — профессор кафедры мастерства актёра, художественный руководитель мастерской на актёрском факультете ГИТИСа.

В августе 2021 года покинул должность директора театра имени М. Н. Ермоловой.

Играет на фортепиано, скрипке, гитаре.

Семья 
Жена — Анастасия Чернова (род. 1983), актриса; официально брак зарегистрирован в 2005 году. Детей у пары нет.

Театральные работы

Малый театр 
  — «День рождения Терезы» Г. Мдивани — Хосе
  — «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера — эпизод

Центральный театр Советской Армии 
  — «Часы без стрелок», по повести Б. Л. Рахманина. Режиссёры: Ю. И. Ерёмин, Н. Петрова — Васюков
 1981 — «Лес» А. Н. Островского. Режиссёр: В. Я. Мотыль — Алексей Буланов
  — «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Ю. И. Ерёмин — Ганя Иволгин
  — «Рядовые» А. А. Дударева. Режиссёр: Ю. И. Ерёмин — Лёнька-«Одуванчик»

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой 
  — «Говори!», инсценировка А.Буравского по очеркам В. В. Овечкина «Районные будни». Режиссёр: В. В. Фокин — Секретарь
  — «Спортивные сцены 1981 года» Э. С. Радзинского. Режиссёр: В. В. Фокин — Серёжа
  — «Второй год свободы» А. М. Буравского. Режиссёр: В. В. Фокин — Робеспьер

Театр имени Моссовета 
  — «Калигула» Альбера Камю. Режиссёр: П. Н. Фоменко — Калигула

Прочие театральные проекты 

  — «Когда она танцевала» Мартина Шермана. Режиссёр: Роберт Алан Акерман — Сергей Есенин (Театр «Глобус», Лондон). Премия Лоренса Оливье Британской Академии театральных искусств, — «за выдающееся исполнение роли второго плана», 1992
  — «Игроки» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Далия Ибелгауптайте — Ихарев (Театр «Трайсекл», Лондон)
  — «N» / «Нижинский», по дневникам В. Нижинского, автор драматургической основы А. А. Бурыкин — Нижинский (Театральное агентство «БОГИС»)
  — «Когда она танцевала» Мартина Шермана. Режиссёр: Патрис Кербра — Сергей Есенин (Театр Комедии на Елисейских Полях, Париж)
  — «1900» моноспектакль по сценарию Алессандро Барикко. Режиссёры: О.Меньшиков и др. («Театральное товарищество О. Меньшикова») — Трубач, друг Новеченто

Театральное товарищество 814 
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Режиссёр: Олег Меньшиков — Чацкий
  — «Кухня» М. А. Курочкина. Режиссёр: Олег Меньшиков — Гюнтер
  — «Игроки» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Олег Меньшиков — Утешительный

Режиссёрские работы в театре 
  — «Горе от ума» Александра Грибоедова / «Театральное товарищество 814»
  — «Кухня» Максима Курочкина / «Театральное товарищество 814»
  — «Игроки» Н. В. Гоголя / «Театральное товарищество 814»
  — «1900», моноспектакль по сценарию Алессандро Барикко, реж. О. Меньшиков и др. / «Театральное товарищество О. Меньшикова»
  — «Оркестр мечты. Медь» / Театр Ермоловой
  — «Счастливчики» по пьесе «Extasy rave» Констанции Денниг в переводе и сценической редакции Валерия Печейкина / Театр Ермоловой

Фильмография 
 1980 — Жду и надеюсь — Шурка Доминиани (Домок)
  — Родня — Кирилл
  — Покровские ворота — Костик Ромин
  — Полёты во сне и наяву — друг Алисы
  — Поцелуй — Мерзляков, поручик
  — Полоса препятствий — Владимир Межиров
  — Капитан Фракасс — барон де Сигоньяк (капитан Фракасс)
  — Володя большой, Володя маленький — Владимир Михалыч Салимович (Володя маленький), военный врач
  — Мой любимый клоун — Сергей Синицын, клоун
 1986 — По главной улице с оркестром — Федя (Ф. С.) Корольков
 1986 — Михайло Ломоносов — Дмитрий Виноградов
  — Моонзунд — Сергей Николаевич Артеньев, старший лейтенант
  — Брызги шампанского — Сергей
  — Жизнь по лимиту — Алексей Рудаков
  — Лестница — Владимир Пирошников
  — Яма — Василий Васильевич Лихонин, адвокат
  — Дюба-дюба — Андрей Плетнёв
  — Утомлённые солнцем — Дмитрий Андреевич Арсентьев (Митя), сотрудник НКВД
  — Кавказский пленник — прапорщик Саня (Слай)
  — Сибирский цирюльник — Андрей Толстой / Эндрю Маккрекен
  — Восток-Запад — Алексей Головин
  — Мама — Лёнчик, сын Полины
  — Главный подозреваемый 6: «Последний свидетель» / Prime Suspect 6: The Last Witness — Милан Лукич
  — Статский советник — Эраст Фандорин, статский советник
  — Доктор Живаго — Юрий Андреевич Живаго
  — Золотой телёнок — Остап Бендер
  — Утомлённые солнцем 2: Предстояние — Дмитрий Андреевич Арсентьев, полковник НКВД
  — О чём говорят мужчины — камео
  — Утомлённые солнцем 2: Цитадель — Дмитрий Андреевич Арсентьев, полковник НКВД
  — Легенда № 17 — Анатолий Тарасов
  — Притяжение — полковник Лебедев
  — Гоголь. Начало — следователь Яков Петрович Гуро
  — Гоголь. Страшная месть — следователь Гуро
  — Гоголь — следователь Гуро
  — Вторжение — генерал Лебедев
  — Псих — Игорь, коллега Олега
  — Ваша честь — судья Михаил Романов
  — Спойлер

Озвучивание 
  — Расставания — шофёр Вениамин Черепанов
  — Одиночное плавание — Данилов, матрос
 1985 — Поезд вне расписания — Влад
  — Легенда о Сальери — Моцарт
  — Гардемарины, вперёд! — Александр Белов, гардемарин
  — Дорогая Елена Сергеевна — Володя
  — Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов — голос за кадром

Ведущий 
В 2005 году выступил ведущим новогоднего шоу «Первая ночь с Олегом Меньшиковым» на «НТВ».

Признания и награды 
Государственные награды и премии:
 Государственная премия Российской Федерации 1995 года — за роль в фильме «Утомлённые солнцем» (1994)
 Государственная премия Российской Федерации 1997 года — за роль в фильме «Кавказский пленник» (1996)
 Государственная премия Российской Федерации 1999 года — за роль в фильме «Сибирский цирюльник» (1999)
 Народный артист Российской Федерации (5 июня 2003) — за большие заслуги в области искусства
 орден Почёта (8 ноября 2010) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность

Иностранные награды:
 Кавалер ордена Академических пальм (2003, Франция)

Премии и призы на фестивалях:
 Серебряная медаль имени А. П. Довженко — за роль в фильме «Моонзунд» (1987)
 «Зелёное яблоко — Золотой листок» — профессиональная премия за лучшую мужскую роль
 Приз Кинопрессы — лучшему актёру года
 Гран-при фестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль
 Профессиональная кинематографическая премия «Ника» (1997) — за лучшую мужскую роль («Кавказский пленник»)
 Приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Балтийская жемчужина» (1997) — («Кавказский пленник»);
 Российская независимая премия «Триумф» (1996) — за выдающийся вклад в отечественную культуру
 Приз «Золотой Овен» по итогам года — «Универсальному актёру — лидеру кинематографического поколения» (1996)

Театральные и ведомственные награды:
 Премия и диплом Фестиваля «Московские сезоны» — за роль в спектакле «Калигула» (1990)
 Премия Британской Академии Театральных Искусств имени Лоренса Оливье за 1992 год — за роль в спектакле «Когда она танцевала» (1991)
 Театральная премия «Хрустальная роза Виктора Розова» — за роль в спектакле «N» (1993)
 Ежегодная театральная премия «Московского комсомольца» за 2008 год в номинации «мэтры» — за театральный проект «Тысяча девятисотый»
 Золотая медаль имени Льва Николаева (2015) — за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры

Документальные фильмы и телепередачи 
 «Олег Меньшиков. „В тени своей славы“» («Первый канал», 2010)
 «Олег Меньшиков. „Пленник успеха“» («ТВ Центр», 2010)
 «Олег Меньшиков. „Время, когда ты можешь всё!“» («Первый канал», 2015)

Примечания

Литература 
 Лындина Э. Олег Меньшиков. М.: Панорама, 1999. — 496 с. — ISBN 5-85220-441-2 («Мир кино») — рецензия; переиздания: М.: Алгоритм, 2002. — 320 с. — ISBN 5-9265-0052-4; М.: . Эксмо, 2002. — 512 с. — ISBN 5-699-00975-2; 2005 — ISBN 5-699-09300-1

Ссылки 
 Неофициальный сайт Олега Меньшикова
 Олег Меньшиков на сайте Театра имени Ермоловой
 Олег Меньшиков на сайте ГИТИСа
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Директора театров Москвы
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Педагоги ГИТИСа
Призёры «Кинотавра»